Marele premiu în , se poate referi la:

 Film
 1966 Marele premiu (Grand Prix) – film american, regia John Frankenheimer
 1985 Marele premiu – film românesc de comedie, regia Maria Callas-Dinescu